Ерик III Дански или Ерик III Лам (око 1120 - 27. август 1146) је био дански краљ од 1137. године до 1146. године.

Биографија 
Ерик је рођен око 1120. године. Био је унук Ерика I Данског и нећак Ерика II Данског кога је и наследио на престолу. Ериков отац био је Хакон Сунивасон, праунук данског краља Магнуса Доброг. Ерик је рођен на Фину. Ерик се борио на страни свога стрица у бици код Фотевика 1134. године против Нилса Данског. Ерик III наследио је свога стрица 1137. године након погибије у скупштини. Ерика II убио је племић Сорте Плов у скупштини. Ерик III је био присутан приликом убиства и подигао је мач да освети стрица. Међутим, племићи су га спречили подсетивши га да је, као једини мушки одрасли потомак Ерика II, он тај који ће га наследити на престолу. 

Ерикова владавина слабо је документована. За престо се морао борити са својим рођаком Олафом Харалдсеном који се учврстио у Сканији 1139. године и одатле покушавао да освоји престо. Ерик га је поразио и убио 1141. године у близини Хелсингборга. Током грађанског рата, Венди су упали у Данску пљачкајући градове. Ерик је подржао Магнуса IV и Сигурда Слембеа у грађанском рату у Норвешкој. Ерик се у владавини ослањао на цркву. Био је у блиским односима са владиком Ескилом од Роскилда. 

Године 1146. Ерик је абдицирао из непознатих разлога. Једини је дански краљ у историји који се добровољно одрекао престола. Умро је исте године, 27. августа, у цркви Светог Кнута у Оденсу. Сахрањен је у тој цркви. 

Ериков надимак "Лам" значи јагње и симболички представља Агнец (јагње).

Породично стабло

Референце

Литература 
 Erik 3. Lam at Gyldendals Åbne Encyklopædi

 Carl Frederik Bricka (1887–1905). "Hakon Jyde". Dansk biografisk Lexikon (in Danish) VI. стр. 489–490. Приступљено 4 February 2011.

Рођени 1120.
Умрли 1146.
Краљеви Данске